—  японский астроном и первооткрыватель астероидов, который работал в сотрудничестве с обсерваторией Нихондайра. Совместно с другим японским астрономом Такэси Уратой им было открыто в общей сложности 32 астероида.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Сюдзи Хаякава
 Масару Мукаи
 Ёсио Кусида

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов